Altes Zollhaus steht für

Bauwerke in Deutschland
 Altes Zollhaus (Hamburg)
 Altes Zollhaus Hitzacker
 Altes Zollhaus Wennigsen
 Altes Zollhaus (Kaiserswerth)
 Altes Zollhaus (Baltrum), ein als Heimatmuseum genutzter Bummert
 Altes Zollhaus (Neuhermsdorf), Neuhermsdorf
Weiter
Altes Zollhaus (Crail)
Altes Zollhaus (Glasgow)
Altes Zollhaus (Hamilton)
Siehe auch:
 Alter Zoll
 Altes Zollhäuschen